Sebestyén Júlia (1944) matematikai tankönyvíró
 Sebestyén Júlia (1981) Európa-bajnok műkorcsolyázó, olimpikon